Belchen ist der Name folgender Berge im deutsch-französisch-schweizerischen Dreiländereck:
 Großer Belchen, auch Sulzer oder Gebweiler Belchen, frz. Grand Ballon (1.424 m), höchster Berg der Vogesen
 Belchen (Schwarzwald), auch Badischer Belchen (1.414 m), Berg im Südschwarzwald
 Kleiner Belchen oder Kahler Wasen, frz. Petit Ballon (1.267 m), Berg in den Vogesen
 Elsässer Belchen, auch Welscher Belchen, frz. Ballon d'Alsace (1.247 m), Berg in den Vogesen, Frankreich
 Schweizer Belchen oder Belchenflue, Bölchen oder Bölchenfluh (1.099 m), Berg im Schweizer Jura
 Belchen (Siglistorf) (bis über 530 m), Bergsporn und Pass bei Siglistorf, Bezirk Zurzach, Aargau

Belchen steht außerdem für:
 Belchen (FFH-Gebiet), Schutzgebiet in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Belchen, Name des Blässhuhns in Süddeutschland und der Schweiz

Siehe auch:
 Ballon
 Belchen-System
 Belchentunnel unter der Belchenflue